Căpușu se poate referi la:

 Localități din România
 Căpușu Mare (Nagykapus, Grossthoren), localitate din județul Cluj
 Căpușu Mic (Kiskapus), localitate din județul Cluj
 Căpușu de Câmpie (Mezőkapus, Feldtor), localitate din județul Mureș

Căpuș 
 Râul Căpuș
 Râul Valea Mare, Căpuș

Vezi și 
 Cap (dezambiguizare)

Toponime românești